Вячеслав Николаевич Бронников (род. 16 февраля 1980) — российский и казахстанский игрок в хоккей с мячом, нападающий, мастер спорта России (1998), мастер спорта Республики Казахстан международного класса (2005).

Карьера

Клубная 
Заниматься хоккеем с мячом начал в 1986 году в Кирове в детской команде «Шинника», первый тренер — Владимир Михайлович Кузьмин, в дальнейшем — Сергей Кислицын. В 11-летнем возрасте стал тренироваться и с командами школы «Родины», в 15 лет — с главной командой клуба, где его наставниками стали Владимир Стариков и Анатолий Казаковцев.

Игровую карьеру начал выступлениями с 1996 по 1998 год за кировский «Машиностроитель», принимающий участие в первенстве России среди команд первой лиги.

С сезона 1997/98 в составе «Родины», в которой провёл 18 сезонов игровой карьеры и стал одним из ведущих игроков клуба, добившись с командой наилучшего результата «Родины» в чемпионатах страны — бронзовых медалей чемпионата России сезона 2005/06.

В 2010 году в составе «Родины» под флагом Кировской области принял участие в Международном турнире на призы Правительства России.

Практически весь сезон 2013/14 игроком был пропущен из-за травмы голеностопа.

Завершил игровую карьеру выступлениями за димитровградский «Черемшан», проведя за клуб сезон 2015/16 в Высшей лиге.

Лучший бомбардир «Родины» в чемпионатах страны — 552 мяча. В чемпионате России сезона 2006/07 забил 63 мяча — повторение рекорда результативности игрока «Родины» за сезон.

Сборная России 
За сборную России в сезоне 2001/02 провёл два товарищеских матча, мячей не забивал.

Сборная Казахстана 
Выступал за сборную Казахстана на десяти чемпионатах мира, бронзовый призёр турниров 2005, 2012, 2013 годов. Лучший бомбардир сборной Казахстана на чемпионатах мира — 104 мяча.

Тренерская деятельность 
Летом 2017 года вернулся в «Родину» на должность тренера в СШ «Юность», работая с командами на детско-юношеском уровне.

С сезона 2021/22 — главный тренер команды «Родина-2», принимающей участие в соревновании команд Высшей лиги.

Достижения 
«Родина»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2005/06
 Бронзовый призёр Кубка России: 2002/03
 Чемпион России по мини-хоккею: 2004
 Бронзовый призёр чемпионата России по мини-хоккею (2): 1998, 2000

Сборная России (юноши, юниоры)
 Чемпион мира среди юниоров: 1998
 Чемпион мира среди старших юношей: 1997
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди младших юношей: 1996

Сборная Казахстана
 Бронзовый призёр чемпионата мира (3): 2005, 2012, 2013

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона (6): 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 27 команд
  1-2.Зоркий            = 46 мячей 13-15.Сибсельмаш   = 18
  1-2.Строитель         = 46       16.Байкал-Энергия  = 16
  3.Динамо М            = 41       17.Маяк            = 11
  4.Волга               = 39       18.Агрохим         = 10
  5.Локомотив Ор        = 37       19.Североникель    =  9
  6.Старт               = 35       20-22.БСК          =  8
  7-8.Уральский трубник = 34       20-22.Лесохимик    =  8
  7-8.Водник            = 34       20-22.ХК Боровичи  =  8
  9.Динамо-Казань       = 29       23.СКА-Свердловск  =  7
 10-11.СКА-Нефтяник     = 24       24.СКА-Забайкалец  =  4
 10-11.Мурман           = 24       25-26.Вымпел       =  3
 12.Енисей              = 21       25-26.Металлург Бр =  3
 13-15.Север            = 18       27.Знамя           =  1
 13-15.Кузбасс          = 18         

В чемпионатах России количество мячей в играх

по 1 мячу забивал в 159 играх
по 2 мяча забивал в 87 играх
по 3 мяча забивал в 37 играх 
по 4 мяча забивал в 14 играх 
по 5 мячей забивал в 8 играх
по 6 мячей забивал в 2 играх
Свои 552 мяча забросил в 307 играх, в 133 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 2 матча / 0 мячей;   2 победы, 0 ничьих, 0 поражений.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте bandysidan.nu / 
 Вячеслав Бронников забил 550 мячей в Чемпионате России / Комсомольская правда (13 февраля 2013) / 
 Вячеслав Бронников: "За сезон я ломаю 20 клюшек" / sport-kirov.ru / 

Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Казахстана
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Тренеры по хоккею с мячом России
Игроки КХМ «Машиностроитель» Киров
Игроки КХМ «Родина»
Игроки КХМ «Черемшан»
Спортсмены Кировской области
Тренеры Кировской области
Чемпионы мира по хоккею с мячом среди юниоров
Чемпионы мира по хоккею с мячом среди юношей